un nome assunto o uno pseudonimo

Fumetti
 Alias – serie a fumetti, adattamento della serie televisiva omonima
 Alias – serie a fumetti pubblicata dalla Marvel Comics di genere poliziesco
Alias – serie a fumetti fantascientifica dello scenografo triestino Jambo pubblicata dal Corriere dei Piccoli

Informatica
 Alias – breve stringa di testo o simbolo associato, per motivi pratici o mnemonici, a qualcos'altro, in informatica 
 Alias – nickname di un utente in una comunità virtuale
 Alias – un comando dei sistemi Unix-like
 Alias – nei sistemi operativi Apple, il termine indica un collegamento a un'applicazione o un file (analogo al collegamento di Windows)

Musica
 Alias – gruppo musicale
 Alias – album dell'omonimo gruppo musicale

Altro 
 Alias – settimanale di cultura del quotidiano il manifesto
 Alias – serie televisiva statunitense
 Alias – videogioco ispirato alla serie televisiva omonima
 Alias – azienda italiana di arredamento di design

Pagine correlate 
 Aliasing (disambigua)

Altri progetti